Dobrić je lahko:
 Dobrić, Hrvaška
 Dobrić, Srbija

Glej tudi 
 Dobrič (razločitev)